Doppelpass bezeichnet 
 einen zweifachen Ballwechsel im Sport, siehe Pass (Sport) 
 umgangssprachlich eine mehrfache Staatsbürgerschaft, siehe Staatsbürgerschaft #Mehrfache Staatsbürgerschaft
 Doppelpass (Fernsehsendung), eine Fernsehtalkshow des deutschen Senders Sport1
 Doppelpass (Film), ein Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Gregor Frei
 Doppelpass (2013), ein Kurzfilm von Elke Weber-Moore

Siehe auch